Le Maestre Pie sono le religiose di numerose congregazioni cattoliche dedite all'educazione dell'infanzia e della gioventù:

 Maestre Pie Venerini (M.P.V.) – fondate da Rosa Venerini nel 1685;
 Maestre Pie Filippini (M.P.F.) – fondate da Lucia Filippini nel 1692;
 Maestre Pie dell'Addolorata (M.P.d.A.) – fondate da Maria Elisabetta Renzi nel 1839;
 Maestre Pie di Sant'Agata – fondate a Genova nel 1874.

In passato il nome di Maestre Pie era dato a tutte le comunità di donne che, nei paesi dello Stato Pontificio, si occupavano dell'educazione elementare delle fanciulle. Portavano questo titolo anche:
 Maestre Pie di Fiuggi, poi dette "Suore dell'Immacolata di Santa Chiara";
 Maestre Pie dell'Ordine dei Trinitari Scalzi, chiamate poi "Suore Trinitarie di Roma"